Il nome Midtjylland può riferirsi a:
Jutland centrale, regione della Danimarca
Football Club Midtjylland, squadra di calcio danese